204873 FAIR –  asteroide della fascia principale
Principi FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable)

Pagine correlate
Fair